Olaszország
San Secondo Parmense, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Parma megyében
San Secondo di Pinerolo, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében